

Pessoas
Ricardo Arona

Localidades
Arona (Itália) - uma comuna italiana na província de Novara, no Piemonte
Arona (Espanha) - um município espanhol na província de Santa Cruz de Tenerife, nas Canárias
Arona (Pensilvânia) - um distrito estado-unidense no estado de Pensilvânia

Desambiguações de topônimos